Арха́нгельское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области.

На территории поселения находится 30 населённых пунктов. Центр поселения — посёлок Архангельское.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Архангельского и Юрьевского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 179,4 км²
 Нахождение: восточная часть Старицкого района.
 Граничит:
 на северо-востоке — с Калининским районом, Красногорское СП,
 на востоке — с Емельяновским СП,
 на юге — со Степуринским СП,
 на юго-западе — с Ново-Ямским СП,
 на северо-западе — с СП «Паньково» (по Волге).

Главная автодорога — 28К-0576 «Тверь—Старица—Ржев».

Экономика

Население 
По переписи 2002 года — 1233 человека (630 Архангельский и 603 Юрьевский сельские округа), на 01.01.2008 — 1248 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Клеопино, Порог, Чутнево; хутора Культура, Красная Зорька, Барышкино, Дворново, Пахарь и другие.

Деревня Горки (Юрьевские Горки) присоединена к селу Юрьевское.

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Ефимьяновской и Емельяновской волостям Старицкого уезда Тверской губернии.

В 1940-50-е годы существовали Юрьевский сельсовет Старицкого района и Витомовский и Куниловский сельсоветы Емельяновского района Калининской области.

Известные люди 
 В деревне Ново-Курцово родился Герой Советского Союза Иван Михайлович Жуков

 В деревне Иванишинские Горки родился конструктор артиллерийского вооружения Логинов Михаил Николаевич

 В деревне Улитино родился Олимпийский чемпион Михайлов Юрий Матвеевич

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района